Softline ist der Name folgender Unternehmen:

Softline International, russischer IT-Dienstleister
Softline AG, deutscher IT-Dienstleister